

Astronomia
11119 Taro – asteroide della fascia principale

Cinema
Taro – cortometraggio del 2016, diretto Franck Marchal
Taro – cortometraggio del 2019, diretto Daniel Rebner
Taro – cortometraggio del 2021, diretto R.E. van der Jagt

Geografia
Taro – fiume affluente del Po
Taro – dipartimento francese nel periodo napoleonico
 Taro – isola delle Salomone

Persone
Akebono Tarō (1969) – ex lottatore di sumo, artista marziale misto e wrestler statunitense di origine giapponese
David Taro (1984) – calciatore salomonese
Gerda Taro (1910-1937) – fotografa tedesca

Altro
Taro – pianta dai tuberi commestibili
Tarō – nome proprio di persona giapponese maschile
Taro – moneta siciliana corrispondente al tarì di Napoli
Taro – cane da slitta, impiegato in una spedizione al Polo Sud, divenuto celebre con il fratello Jiro per la capacità di sopravvivenza in Antartide